PKI:
 Индонезийская христианская партия ()
 Инфраструктура открытых ключей ()
 Коммунистическая партия Индонезии ()
нщ заложил разрозненного премии за.
Поб